Пребл () — англоязычная фамилия и топоним:

Топоним 
  — город в штате Висконсин, США; с 1964 года — часть Грин-Бея.
  — город в штате Нью-Йорк, США.
  — населённый пункт в штате Индиана, США.
 Пребл — населённый пункт в штате Миннесота, США.
 Пребл — административно-территориальный округ в штате Огайо, США.

Фамилия 
  (1707—1784) — американский военный и политический деятель, первый командир форта Паунэлл (1759—1763), член Провинциального совета и командующий милицией Массачусетса, избранный на 1-м Массачусетском провинциальном конгрессе (1774), отец Эдварда Пребла.
  (1783—1857) — американский судья, дипломат и предприниматель, посол США в Нидерландах (1830—1831), первый президент железнодорожной компании Atlantic and St. Lawrence Railroad (1845— ?).
  (1761—1807) — американский военный деятель, командующий флотом США во Второй битве в бухте Триполи (1804), обладатель Золотой медали Конгресса (1805), сын Джедидайи Пребла.

Военные корабли 
Корабли, названные в честь военачальника Эдварда Пребла:
 «» — эскадренный миноносец типа «Бейнбридж» (1899—1920).
 «» — эскадренный миноносец типа «Клемсон» (1919—1946).
 «» — эскадренный миноносец типа «Кунц» (1959—2003).
 «Пребл» — эскадренный миноносец типа «Арли Бёрк», спущен на воду в 2001 году.

См. также